Лез-Енфурна́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 170 км на північ від Марселя, 18 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лез-Енфурна на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Енфурна на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи